Нижне-Амурский округ  — административно-территориальная единица в составе Дальне-Восточного края, существовавшая в 1932—1934 годах.

Административное деление 
Нижне-Амурский округ с центром в городе Николаевск-на-Амуре был образован 20 октября 1932 года. 

Включал 3 района: Кербинский, Нижне-Амурский национальный район и Ульчский.

22 июля 1934 года округ вошёл в состав новой Нижне-Амурской области. В сентябре того же года округ был упразднён, а его районы отошли в непосредственное подчинение Нижне-Амурской области.

Примечания 

Округа РСФСР
История Хабаровского края